Oakwood Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Oakwood Cemetery (Waco), McLennan County, Texas
 Oakwood Cemetery (Tyler), Smith County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Oakwood Cemetery (Onondaga County, New York), ID-Nr. 91000522
 Oakwood Cemetery (Rensselaer County, New York), ID-Nr. 84000021

Siehe auch:
 Oakwood Cemetery Chapel